Halton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Halton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Halton – dystrykt hrabstwa Cheshire (Anglia)
 Halton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Halton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Halton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Halton Holegate – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Halton Lea Gate – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Region Halton – jednostka administracyjna kanadyjskiej prowincji Ontario